Джексон, Майкл (1958—2009) — американский певец, автор песен, танцор и хореограф, актёр, предприниматель, филантроп.
 Джексон, Майкл Джеймс (1942—2007) — британский журналист и писатель, известный своими основополагающими публикациями по виски и пиву.
 Джексон, Майкл Дэвид (род. 1944) — британский военачальник, генерал.
 Майкл Джексон (настоящее имя Марилея дус Сантус; род. 1963) — бывшая бразильская футболистка.